Miejscowości w Gwatemali:
 San Lucas Tolimán – miasto i siedziba gminy w departamencie Sololá
 San Lucas Sacatepéquez – miasto i siedziba gminy w departamencie Sacatepéquez

Miejscowości w Meksyku:
 Cabo San Lucas – kurort wypoczynkowy na południowym krańcu Półwyspu Kalifornijskiego
 San Lucas Tecopilco – miasto i siedziba gminy w stanie Tlaxcala, 
 San Lucas – miasto i siedziba gminy w stanie Chiapas
 San Lucas – miasto i siedziba gminy w stanie Michoacán
 San Lucas Quiavini – miasto i siedziba w San Lucas Quiavini w stanie Oaxaca
 San Lucas Zoquiapam – miasto i siedziba w San Lucas Quiavini w stanie Oaxaca

Inne:
 San Lucas – wyspa w Kostaryce
 San Lucas – miasto i siedziba gminy w departamencie Madriz w Nikaragui
 San Lucas – siedziba gminy w departamencie El Paraíso w Hondurasie
 San Lucas – gmina (municipio) w południowym Hondurasie, w departamencie El Paraíso
 San Lucas – jednostka osadnicza w Kalifornii w hrabstwie Monterey
 Serranía de San Lucas – góry w departamencie Bolívar w Boliwii
 San Lucas – siedziba gminy w departamencie w Boliwii